Сэвулеску (фамилия)
 Сэвулеску, Алиса (1905—1970) — румынский миколог и фитопатолог.
 Сэвулеску, Александру (1898—1961) — румынский футбольный тренер.
 Сэвулеску, Траян (1889—1963) — румынский ботаник, миколог, фитопатолог, государственный деятель.